50-ият южен паралел или 50° южна ширина e паралел, който се намира на 50° южно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Атлантическия океан, Индийския океан, Тихия океан, Южна Америка и Атлантическия океан.

с050-и южен паралел